Il gruppo della cualstibite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo della cualstibite 
 Cualstibite
 Omsite
 Zincalstibite

Note 

Cualstibite